Il doppio del Paris Open 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Paolo Bertolucci e Adriano Panatta erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jérôme Potier e Thierry Tulasne.

Ilie Năstase e Yannick Noah hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Andrew Jarrett e Jonathan Smith.

Teste di serie
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (primo turno)
 Ilie Năstase /  Yannick Noah (campioni)
 Eric Fromm /  Cary Leeds (quarti di finale)
 Tim Mayotte /  Mark Vines (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1981